V Jirchářích může být:

 V jirchářích (Praha) – ulice v Praze
 V Jirchářích (Brno) – bývalá předměstská čtvrť v Brně